Dieser Artikel behandelt die englische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022 in England. England nahm zum siebten Mal an der Endrunde teil. Am 3. Dezember 2018 wurde England, das schon 2005 die Endrunde ausgerichtet hatte, als Ausrichter der Endrunde festgelegt, womit die Mannschaft automatisch qualifiziert war. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde die für 2020 terminierte EM der Männer um ein Jahr verschoben und deshalb auch die für 2021 terminierte EM der Frauen. Durch einen 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Deutschland wurden die Engländerinnen erstmals Europameisterinnen.

Vorbereitung 
Neben der aktuell laufenden WM-Qualifikation konnten die Engländerinnen, die seit September 2021 von der Niederländerin Sarina Wiegman trainiert werden, ein Turnier im Februar mit Deutschland, Spanien und Olympiasieger Kanada zur Vorbereitung nutzen.

Im Jahr der EM-Endrunde fanden bisher folgende Spiele statt, bzw. sind geplant:

Anmerkung: Kursiv gesetzte Mannschaften sind nicht für die EM-Endrunde qualifiziert bzw. kein UEFA-Mitglied.

Kader 
Am 17. Mai 2022 wurde ein vorläufiger Kader benannt. Am 15. Juni wurde der finale Kader benannt. Heraus fielen Torhüterin Sandy MacIver, die Abwehrspielerinnen Niamh Charles und Steph Houghton sowie die Mittelfeldspielerinnen Lucy Staniforth und Katie Zelem. Bis zum 26. Juni konnten aber noch Änderungen vorgenommen werden, was aber nicht geschah.

Endrunde 

Bei der Auslosung am 28. Oktober 2021 waren Gastgeber England, Rekordeuropameister Deutschland und Frankreich als Gruppenköpfe gesetzt, wobei England der Gruppe A zugeordnet wurde. Zugelost wurden Norwegen, Österreich und EM-Neuling Nordirland. England und Österreich sind die einzigen Mannschaften, die die drei Gruppenspiele in drei verschiedenen Stadien bestreiten werden. Nordirland und Österreich sind auch Gegner in der aktuell laufenden Qualifikation für die WM 2023. Das erste Spiel gegen die Nordirinnen konnten die Engländerinnen im Oktober 2021 mit 4:0 gewinnen. Das Rückspiel findet im April 2022 statt. Das Hinspiel gegen Österreich im November 2021, das Rückspiel nach der EM-Endrunde. In bisher sechs offiziellen Spielen – davon vier WM-Qualifikationsspiele – gegen Österreich waren die Engländerinnen immer siegreich. Gegen Nordirland wurden alle zehn bisherigen Spiele gewonnen. Gegen Norwegen ist die Bilanz dagegen negativ: Von 20 Spielen konnten die Lionesses nur fünf gewinnen, zwei endeten remis und 13 wurden verloren.

Gruppenspiele 

|}

|}

K.-o.-Runde 

 
|}

Auszeichnungen 
 Beth Mead wurde als beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet und wurde zudem mit 6 Toren und 5 Vorlagen Torschützenkönigin. Als einzige Spielerin neben der Spanierin Aitana Bonmatí wurde sie zweimal als „Spielerin des Spiels“ ausgezeichnet.
 Neben Mead wurden noch Torhüterin Mary Earps, Kapitänin Leah Williamson und Mittelfeldspielerin Keira Walsh in die Mannschaft des Turniers gewählt.

Einzelnachweise 

England
2022 Frauen